Корита () — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Корита (Билеча) — село в общине Билеча (Республика Сербская).
 Корита (Босанско-Грахово)  — село в общине Босанско-Грахово (Федерация Боснии и Герцеговины).
 Корита (Илияш) — село в общине Илияш (Федерация Боснии и Герцеговины).
 Корита (Томиславград) — село в общине Томиславград (Федерация Боснии и Герцеговины).

 Хорватия 
 Корита (Липик) — село в составе города Липик.
 Корита (Млет) — село в общине Млет.
 Корита (Раковица) — село в общине Раковица.
 Корита (Оток) — село в общине Оток.

 Черногория
 Корита (Биело-Поле) — село в общине Биело-Поле.